Hashiratani ist der Familienname folgender Personen:

 Kōichi Hashiratani (* 1961), japanischer Fußballspieler und -trainer
 Tetsuji Hashiratani (* 1964), japanischer Fußballspieler